Galaxie steht für:
 Galaxie, eine große Sternenansammlung in der Astronomie
 Galaxie (Amnéville), Konzert- und Veranstaltungshalle in Amnéville, Département Moselle, Frankreich
 Galaxie (Band), eine kanadische Rockband
 Galaxie (Film), ein französischer Spielfilm von Maté Rabinovsky von 1972
 Galaxie (Getriebegattung)
 Galaxie (Magazin), ein französisches Science-Fiction-Magazin (1953–1977)
 La Galaxie, eine Jugendbuchreihe des Verlags Hachette (1971–1983)
 Ford Galaxie, ein Automodell

Siehe auch:
 Galaxien
 Galaxis
 Milchstraße